Списъкът на най-продаваните сингли в света включва песни, които са продали повече от 5 милиона екземпляра като сингъл, като е необходимо публикуване от надежден източник.

Според световните рекорди на Гинес, песента „White Christmas“ от 1942 на Бинг Кросби е най-продаваният сингъл в световен мащаб, с прогноза за продажбите над 50 милиона копия. Песента е признати за „най-продаваният сингъл на всички времена“ тя е издадена преди поп/рок сингъл-чарт епохата, и е обявена за най-добре продаваният сингъл света в първата по рода си книга на Гинес (издадена през 1955 г.) и забележително е, че все още запазва титлата си повече от 50 години по-късно. Световните Рекорди на Гинес се посочва, че двойният благотворителен сингъл „Candle in the Wind 1997“/„Something About the Way You Look Tonight“ от 1997 г., на Елтън Джон, написан в чест на принцеса Даяна, е най-продаваният сингъл, тъй като във Великобритания и САЩ сингъл класациите започват през 1950-те години, сингълът натрупва световни продажби от 33 милиона копия, което го прави вторият най-продаваният сингъл на всички времена.

Най-продавани физически сингли

15 милиона копия и повече

10-14.9 милиона копия

Най-продавани дигитални сингли

15 милиона дигитални копия и повече

10–14.99 милиона копия

Вижте също 
 Списък на музикантите с най-много продадени албуми
 Списък на най-продаваните музикални албуми в света

Източници